Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через травму лівого коліна.

Амелі Моресмо виграла титул, перемігши у фіналі Дженніфер Капріаті з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло. 

  Серена Вільямс (знялась через травму лівого коліна)
  Дженніфер Капріаті (фінал)
  Єлена Докич (півфінал, знялася через розтягнення правого стегна)
  Кім Клейстерс (3-тє коло)
  Жустін Енен (чвертьфінал)
  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (переможниця)
  Даніела Гантухова (півфінал)
  Дементьєва Олена В'ячеславівна (2-ге коло)
  Сільвія Фаріна-Елія (2-ге коло)
  Анастасія Мискіна (1-ше коло)
  Дая Беданова (2-ге коло)
  Анна Смашнова (1-ше коло)
  Анна Кремер (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (1-ше коло)
  Чанда Рубін (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Rogers ATandT Cup
Canada Masters and the Rogers AT&T Cup 2002